O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 21, deze em Primeira Divisão e onze em Segunda Divisão, o último tempo presentado com dezes clubes na Primeira Divisão.
O campeão do torneio foi o Boavista Futebol Clube da Praia conqustou o oito e título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Garridos
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 GD Varanda
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Benfiquinha
Delta
Eugénio Lima
Fiorentina
Kuminidade
AD Ribeira Grande
 Tchadense
Unidos do Norte
Vilanova

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Boavista Futebol Clube da Praia.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Delta
2a: Eugênio Lima

Jogos
<center>

{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="50"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Praia
|3 - 1
|Travadores
|12 de dezembro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Boavista
|3 - 1
|Bairro
|13 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Vitória
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Os Garridos
|13 de dezembro
|16:00
|-align=center
|Sporting Praia
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Celtic
|14 de dezembro
|14:00
|-align=center
|Varanda
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Desportivo Praia
|14 de dezembro
|16:00
|}

</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhores vitórias:''':
1a: Desportivo Praia 6 - 1 Travadores (2 de abril)
2a: Boavista 5 - 0 Garridos (19 de abril)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Desporto em Cabo Verde em 2014
Desporto em Cabo Verde em 2015
Década de 2010 na Ilha de Santiago